Noa bezeichnet:
 Noa (Vorname), weiblicher oder männlicher Vorname
 Noa, Nebenschreibweise des männlichen Namens Noah (Name)
 Noa, Kurznamen von Achinoam Nini
 noa bank, deutsches Geldinstitut
 USS Noa (DD343), Zerstörer der US-Navy (Stapellauf 1918)
 Noa (Band), französische Zeuhl-Fusion-Band

Noa ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Noa (1910–1972) deutscher SS-Hauptsturmführer 
 Josef Noa (1856–1903), österreich-ungarischer Schachspieler
 Manfred Noa (1894–1930), deutscher Filmregisseur
 Tavevele Noa (* 1992), tuvaluischer Sprinter
 Theodor Noa (1891–1938), deutscher evangelischer Pfarrer

NOA bezeichnet als Abkürzung:
 NAMUR Open Architecture, Konzept zur Umsetzung von Industrie 4.0 in der Prozessindustrie
 Región Noroeste Argentino, argentinische Großregion 
 Net Operating Assets, Berechnungsgröße der Investitionsrechnung 
 neuroonkologische Arbeitsgruppe
 Nautischer Offiziersassistent
 Nintendo of America, die amerikanische Abteilung des japanischen Spieleherstellers Nintendo 

Siehe auch:
 NOAA
 Noah (Begriffsklärung)
 Kraftwerk Noor

Abkürzung